Démonétisation peut faire référence à :

 Démonétisation (monnaie);
 Démonétisation (YouTube),  la démonétisation de vidéos individuelles ou de chaînes entières sur YouTube.

